

Sigle 
 Região Metropolitana do Recife  – Regione Metropolitana di Recife
 Resting Metabolic Rate  –  metabolismo a riposo
 Rock mass rating  – classificazione geotecnica di ammassi rocciosi

Musica 
 RMR Music Group  – etichetta discografica statunitense